A categoria até 80 kg masculino foi um evento do Campeonato Mundial de Taekwondo de 2017, disputado no Taekwondowon, em Muju, na Coreia do Sul, no dia 30 de junho.

Medalhistas

Resultados
Legenda
DQ - Ganhou por desqualificação
P - Ganhou por declaração punitiva
R - Venceu a competição pela parada do árbitro

Fase final

Metade superior

Primeira chave

Segunda chave

Terceira chave

Quarta chave

Metade inferior

Quinta chave

Sexta chave

Sétima chave

Oitava chave

Masculino